Szegedi László (1919–?) magyar újságíró
 Szegedi László (1927) magyar újságíró, költő, lapszerkesztő
 Szegedi László (1943–2016) magyar újságíró, építészmérnök
 Szegedi László (1965) szlovákiai magyar történész, genealógus, heraldikus
hasonló nevűek
 Szegedi J. László (1939) orvos, egyetemi tanár